

Населені пункти та їхні частини
 Пястово — село в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пястово — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Пястово — село в гміні Кшиновлоґа-Мала Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Пястово — село в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пястово — село в гміні Мілеєво Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пястово — частина села Зиґмунтово в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Пястово — осада в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки